Eitel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Eitel (1866–1934), tysk arkitekt
 Bernhard Eitel (född 1959), tysk geovetare
 Ernst Johann Eitel (1838–1908), tysk missionär och sinolog
 Peter Eitel (född 1938), tysk  historiker och arkivarie
 Tim Eitel (född 1971), tysk målare
 Tono Eitel (född 1933), tysk jurist och diplomat
 Wilhelm Eitel (1891–1979), tysk mineralog

Tyska efternamn